Buckgraben ist ein Gewässername:

 Buckgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl nahe Birkach, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Buckgraben (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) nach Kleinhaslach, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern